Domres ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Domres (* 1963), deutsche Politikerin (SPD)
 Thomas Domres (* 1970), deutscher Politiker (Die Linke)